Gornjaki (Preseka)
 Gornjaki (Hrašćina)